Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jakob Hlasek e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Jeremy Bates e Peter Lundgren 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Jakob Hlasek /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Jeremy Bates /  Peter Lundgren (finale)

 Nicklas Kroon /  Joakim Nyström Semifinali)
 Petr Korda /  Milan Šrejber (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1988